В'єль-Мезо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 434 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1121,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єль-Мезон на сайті французького Національного інституту географії
 В'єль-Мезон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єль-Мезон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єль-Мезон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єль-Мезон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена